Иван Иванов може да се отнася за:
 Иван Иванов (1808 – 1851) – български бояджия на гайтани, баща на Васил Левски
 Иван Иванов (1862 – 1941) – български литератор, диригент и композитор
 Иван Иванов (1863 – 1925) – български офицер, генерал-майор от пехотата
 Иван Иванов (1876 – 1953) – български агроном
 Иван Иванов (1891 – 1966) – български политик, кмет на София
 Иван Иванов (1897 – неизв.) – български офицер, генерал-майор от артилерията и военен инженер
 Иван Иванов (1913 – ?) – български режисьор
 Иван Иванов (1915 – ?) – български партизанин, генерал-майор
 Иван Иванов (1918 – ?) – политик и кандидат-член на ЦК на БКП
 Иван Иванов – български дипломат 1982 – 1989 г.
 Иван Иванов (1923 – 2005) – председател на Съюза на слепите в България
 Иван Иванов (р. 1926) – български офицер, генерал-майор
 Иван Иванов (Иванич) (р. 1931) – български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност
 Иван Иванов (р. 1932), български офицер, генерал-лейтенант
 Иван Иванов (1935 – 1993) – музикален деец
 Иван Иванов (р. 1935) – български офицер, историк и вексилолог
 Иван Иванов (р. 1938) – български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност
 Иван Иванов (1942 – 2006) – български футболист
 Иван Иванов (р. 1942), български политик от БКП
 Иван Иванов (р. 1945), български учен (професор) и политик
 Иван Иванов (р. 1951) – български актьор
 Иван Иванов (р. 1965) – български политик
 Иван Иванов (р. 1971) – български щангист
 Иван Иванов (р. 1972), бригаден генерал
 Иван Иванов (р. 1988) – български футболист
 Иван Иванов (р. 1989) – български футболист
 Иван Иванов (р. 2000) – български певец